Dynamit bezeichnet:

 den Sprengstoff Dynamit
 das Unternehmen Dynamit Nobel
 die Zeitschrift Dynamit (Magazin)
 Dynamit (1929), US-amerikanisches Filmdrama von Cecil B. DeMille
 Dynamit (1977), schwedischer Arbeiterfilm von Lars Molin
 Dynamit, Original- und Alternativtitel des tschechoslowakischen Kinderfilms Dynamite (1989)
 Dynamit (Lied), ein Lied der deutschen Rapper Kollegah und Farid Bang

Siehe auch:
 Dynamite